Wrap Your Arms Around Me (album), een album van de Zweedse zangeres Agnetha Fältskog.
 Wrap Your Arms Around Me (nummer), de titeltrack van dit album.